Feldflieger steht für:

 eine Rasse der Haustaube, siehe Feldflüchter
 Feldflieger (Militär), deutscher Pilot in einem im Ersten Weltkrieg eingesetzten Flugzeug